Remue-ménage peut désigner :
 Remue-ménage, un film québécois réalisé par Paul Thinel, sorti en 1996 ;
 Remue-ménage, un film documentaire suisse réalisé par Fernand Melgar, sorti en 2002.